Manrique ist der Familienname folgender Personen:

 Álvaro Manrique de Zúñiga († 1590), Vizekönig von Neuspanien
 Ángel Manrique (1577–1649), Zisterzienser, Historiker und Erzbischof.
 César Manrique (1919–1992), spanischer Künstler, Architekt, Bildhauer und Umweltschützer
 Daniel Manrique-Smith (* 1982), peruanischer Fusionmusiker
 Domingo Manrique (* 1962), spanischer Segler
 Fabian Manrique (* 1994), argentinischer Mittelstreckenläufer
 Jaime Manrique (* 1949), kolumbianisch/US-amerikanischer Schriftsteller, Dichter und Übersetzer 
 Javier Bonet-Manrique (* 1965), spanischer Hornist

 Julio Manrique (* 1973), katalanischer Schauspieler und Regisseur
 Silvia Manrique (* 1973), spanische Hockeyspielerin

Manrique steht für:
 Manrique (Kolumbien), ein Stadtteil von Medellin, Kolumbien